CAF Supercup 2019 (maart)
 CAF Supercup 2019 (augustus)